Louis Payret-Dortail (1878-1942), artiste français, peintre, illustrateur, et décorateur. Frère cadet de Maurice ;
 Maurice Payret-Dortail (1874-1929)), architecte français. Frère aîné de Louis.